Jméno Senec nese více míst:

 Senec (město) – město v okrese Senec na Slovensku
 Okres Senec – jeden z okresů Slovenska
 Senec (okres Rakovník) – vesnice v okrese Rakovník
 Senec (Zruč-Senec) – část obce Zruč-Senec v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy